Tsvetanov (en bulgare : Цветанов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1880–19??), coureur de fond bulgare ;
 Hristo Tsvetanov (né en 1978), joueur de volley-ball bulgare ;
  (né en 1990), footballeur bulgare ;
 Tsanko Tsvetanov (né en 1970), footballeur bulgare ;
  (1931–1982), violoniste, pianiste et compositeur bulgare ;
 Tsvetan Tsvetanov (né en 1965), homme politique bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare